donkere melkdistelboorvlieg
 gesterde vederdistelboorvlieg
 glasvleugeldistelboorvlieg
 kruldistelboorvlieg
 moesdistelboorvlieg
 wollige distelboorvlieg